Красное Бры́згово — деревня в Бегуницком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
На карте 1913 года на месте будущей деревни Красное Брызгово обозначены Лифляндские поселения.

С 1917 по 1920 год деревня Брызгово входила в состав Брызговского сельсовета Бегуницкой волости Петергофского уезда.

С 1921 года, в составе Бегуницкого сельсовета.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С 1927 года, в составе Волосовского района.

C 1 сентября 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации. 

С 1 января 1950 года, деревня Брызгово учитывается областными административными данными, как деревня Красное Брызгово.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население деревни Красное Брызгово составляло 183 человека.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов, деревня Красное Брызгово также входила в состав Бегуницкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Красное Брызгово проживали 23 человека, в 2002 году — 19 человек (русские — 84 %), в 2007 году — 26.

География 
Деревня расположена в северной части района на автодороге  (подъезд к дер. Красное Брызгово).

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 23 км.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района